Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 500, se dispute à Pékin du 5 au .

Novak Djokovic remporte le simple messieurs. En finale, il bat Rafael Nadal, décrochant à cette occasion son  à Pékin et le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vasek Pospisil et Jack Sock.

Faits marquants 
 On note les forfaits des Allemands Philipp Kohlschreiber et Florian Mayer, et de l'Argentin Leonardo Mayer.
 Ivo Karlović, lors de son second match face à Pablo Cuevas, bat le record du nombre d'aces en carrière avec un total de .
 Novak Djokovic, quintuple vainqueur du tournoi, continue son invincibilité à Pékin. Lors de son deuxième match, il remporte sa  sans aucune défaite et égale ainsi le second record de victoires sans défaite dans un même tournoi réalisé par Jimmy Connors (26), toujours derrière le record de Rafael Nadal à Roland-Garros (31).

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2015) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Chine
ATP 2015
Tennis en Chine en 2015
Compétition de tennis à Pékin
Tennis en octobre 2015